Bela Crkva kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Bela Crkva, Nordmakedonien, ort,

Serbien 

 Bela Crkva (kommunhuvudort), Vojvodina, Južnobanatski Okrug, 
 Bela Crkva (ort i Serbien, lat 44,40, long 19,48),